Ел Гвајабиљо има више значења:

 Ел Гвајабиљо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабиљо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабиљо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабиљо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабиљо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабиљо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабиљо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику